Крапивенский уезд — административно-территориальная единица в составе Московской и Тульской губерний Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1727—1926 годах. Уездный город — Крапивна.

История 
Крапивенский уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был упразднён, а город Крапивна отнесён к Московской губернии. В 1719 году при разделении губерний на провинции отнесён к Тульской провинции. В 1727 году уезд в составе Московской провинции был восстановлен.

Согласно другим источникам, 

В 1777 году уезд отнесён к Тульскому наместничеству.

В 1796 упразднён, восстановлен в 1802 году в составе Тульской губернии.

В 1923 году центр уезда перенесён в село Сергиевское.

В июле 1924 года уезд разделён на 5 районов: Московско-Крапивенский, Лапотковский, Сергиевский, Тепло-Огаревский (центр — с. Огарево) и Щёкинский.

20 июня 1924 года Крапивенский уезд был переименован в Плавский. Тогда же Щёкинский район был передан в Тульский уезд, а в состав Плавского уезда вошли Алексеевский, Липицкий, Мещеринский, Тургеневский и Чернский районы упразднённого Чернского уезда и Дряплово-Ивицкий район упраздненного Одоевского уезда.

В августе 1925 года были упразднены Дряплово-Ивицкий, Мещеринский и Алексеевский районы.

6 января 1926 года Плавский уезд был упразднён, его районы вошли в прямое подчинение Тульской губернии.

Административное деление 
В начале 18 в. Крапивенский уезд делился на станы: Засоловский, Окологородный, Псовский и Корницкий/Карницкий.

В 1890 году в состав уезда входило 22 волости

В 1913 году в уезде та же было 22 волости.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 102 926 чел. В том числе русские — 99,8 %. В уездном городе Крапивне проживало 6 146 чел.

Уездные предводители дворянства

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Старые карты Крапивенского уезда

Уезды Тульской губернии
Уезды Московской губернии